

Persone 
 Edmund Resch (1847-1923) – imprenditore tedesco naturalizzato australiano
 Alessandro Resch (1892-1966) – aviatore italiano
 Lisa Resch (1908-1949) – sciatrice tedesca
 Andreas Resch (1934) – studioso di paraspsicologia italiano
 Chico Resch (1948) – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato statunitense
 Jakob Resch (1950 circa) – bobbista tedesco
 Erwin Resch (1961) – sciatore austriaco
 Alexander Resch (1979) – slittinista tedesco
 Roland Resch (1984) – pilota motociclistico austriaco

Geografia

Repubblica Ceca 
 Resch – antico nome tedesco di Řež, frazione del comune di Husinec nel distretto di Praha-východ (Boemia Centrale)